Нериюс Раджюс (; 27 августа 1976, Акмяне, Литовская ССР, СССР) — литовский футболист, защитник, выступал за клубы из Литвы, Польши и России, также выступал за сборную Литвы.

Карьера 
Воспитанник клуба «Цементининкас» (Науйойи-Акмяне). Профессиональную карьеру начинал в вильнюсском «Жальгирисе» и его фарм-клубе «Жальгирис-2», выступавшем в высшем дивизионе. В составе «Жальгириса» Раджюс стал четырёхкратным вице-чемпионом страны, и один раз чемпионом в сезоне 1998/99.

В 2000—2003 годах играл в высшем дивизионе Польши за клуб «Заглембе» (Любин).

Летом 2003 года присоединился к новороссийскому «Черноморцу», в высшем дивизионе России сыграл три матча. В следующем году продолжил выступления за клуб в первом дивизионе, на поле провёл 21 матч.

В сезоне 2005 выступал за другой российский клуб из первого дивизиона «Волгарь-Газпром», за астраханский клуб провёл 29 матчей в первом дивизионе.

В 2006 году вернулся в Литву, где выступал за «Каунас», с которым дважды стал чемпионом страны в сезоне 2006 и сезоне 2007, а также вице-чемпионом в сезоне 2008.

В январе 2009 года присоединился к польскому клубу «Лодзь», который по итогам сезона 2008/09 из-за финансовых проблем был исключён из высшего дивизиона. Раджюс некоторое время продолжал выступать за клуб  в Первой лиге.

В феврале 2010 вновь вернулся в Литву, где присоединился к клубу «Судува». В составе  клуба  из Мариямполя, стал дважды бронзовым призёром чемпионата Литвы, в сезоне 2011 и сезоне 2012. Завершил профессиональную карьеру летом 2013 года.

Достижения 
 Золотой призёр чемпионата Литвы (3): 1998/99, 2006, 2007
 Серебряный призёр чемпионата Литвы (6): 1996/97, 1997/98, 1999, 2000, 2008, 2010 
 Бронзовый призёр чемпионата Литвы (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Литвы (2): 1996/97, 2007/08

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки ФК «Жальгирис»
Игроки ФК «Жальгирис Б»
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Черноморец» Новороссийск
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Лодзь»
Игроки ФК «Судува»